Скрябин, Владимир:
 Скрябин, Владимир Владимирович (1908—1988) — советский партийный деятель.
 Скрябин, Владимир Трофимович (1927—1989) — русский советский живописец, график.
 Скрябин, Владимир Фёдорович — сын боярский, патриарший стольник, московский дворянин, воевода городов: Корсунь, Ливны (1651—1674); царский посол в Швецию (1645); голова московских стрельцов (1660).